Németh je příjmení pocházející z maďarštiny, kde znamená „Němec“. K jeho významným nositelům patří:

 Angéla Némethová (1946–2014), maďarská atletka
 Dezider Németh (1936–2011), slovenský publicista, filmař a fotograf
 Ferenc Németh (* 1936), maďarský moderní pětibojař
 Gabriel Németh (* 1964), slovenský fotbalista
 Imre Németh (1917–1989), maďarský atlet
 Károly Németh (1922–2008), maďarský politik
 Krisztián Németh, více osob
 Ladislav Németh (* 1934), československý politik
 László Németh (1901–1975), maďarský spisovatel
 László Németh (fotbalista) (* 1923), maďarský fotbalista
 Miklós Németh (* 1948), maďarský politik
 Miklós Németh (atlet) (* 1946), maďarský atlet, oštěpař
 Ondrej Németh (* 1950), slovenský tyfloped
 Patrik Nemeth (* 1992), švédský lední hokejista
 Pavol Németh (* 1915– ?), slovenský a československý politik
 Peter Németh (* 1974), slovenský fotbalista
 Szilárd Németh (* 1977), slovenský fotbalista
 Štefan Németh-Šamorínsky (1896–1975), slovenský hudební skladatel
 Virág Némethová (* 1985), maďarská tenistka
 Zsuzsa Némethová (* 1959), československá politička

Maďarská příjmení